Герб муниципального образования сельское поселение «Мукучунский наслег» Кобяйского улуса Республики Саха (Якутия) Российской Федерации.

Герб утверждён Решением Мукучунского наслежного Совета депутатов № 3В от 11 мая 2009 года.

Герб внесён в Государственный геральдический регистр Российской Федерации под регистрационном номером 6601.

Описание герба 
«В лазоревом поле с выпуклой зелёной, нитевидно окаймлённой золотом и обременённой золотым чороном (ритуальным сосудом для питья кумыса) оконечностью серебряный идущий конь».

Описание символики

См. также 
 Гербы населённых пунктов Якутии

Примечания

Ссылки 

Гербы Якутии
Гербы с изображением лошади/коня
Чорон в геральдике